Розум — фамилия. Известные носители:

 Розум, Александр Григорьевич (1923—1987) — советский певец, педагог.
 Розум, Алексей Григорьевич (более известен под фамилией Разумовский; 1709—1771) — малоземельный казак, возведённый в графское достоинство, фаворит императрицы Елизаветы Петровны.
 Розум, Иван Михайлович (род. 1991) — российский шахматист.
 Розум, Юрий Александрович (род. 1954) — советский и российский пианист.